Пасуэнгос ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Риоха в составе автономного сообщества Риоха (Логроньо). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Эскарай. Занимает площадь 25,12 км². Население 38 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 55 км.

Население

Примечания

Ссылки

Муниципалитеты Риохи